David Gilmour
David Gilmour (álbum)
David Gilmour (escritor)

Desambiguações de antropônimos